Schleifebächle, Schleifenbächle und Schleifenbächel sind Gewässernamen:

 Schleifebächle oder auch Schleifenbach, linker Zufluss der Wutach am Wutachknie nach Achdorf, Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schleifenbächel, linker Zufluss des Schwarzbachs bei Leimen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schleifenbächle (Haslach), rechter Zufluss des Haslach (zur Wutach) bei Kappel, Gemeinde Lenzkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schleifenbach